Парламентские выборы на Аландских островах (1991) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 20 октября 1991 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (20 октября 1991 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1991
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1991
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1991
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3242
| +179
|align="right" | 30,2
|align="right" | +1,5
|align="right" | 10
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 2462
| -68
|align="right" | 22,9
|align="right" | −0,8
|align="right" | 7
|align="right" | −1

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 2130
| +291
|align="right" | 19,8
|align="right" | +2,5
|align="right" | 6
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands Socialdemokrater)
| 1574
| +75
|align="right" | 14,5
|align="right" | +0,5
|align="right" | 4
|align="right" | 0

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden Samling)
| 1047
| +297
|align="right" | 9,7
|align="right" | +2,7
|align="right" | 3
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская партия зелёных (Gröna på Åland)
| 306
| -403
|align="right" | 2,8
|align="right" | −3,9
|align="right" | 0
|align="right" | −2

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|10 571
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Åsub 
|}

1991
Октябрь 1991 года
Аландские острова
1991 год в Финляндии